Mountain View pode se referir a vários lugares no mundo:

Canadá
 Condado de Mountain View, em Alberta

Estados Unidos
 Mountain View (Arkansas)
 Mountain View (condado de Santa Clara), na Califórnia - sede do Google
 Mountain View (condado de Contra Costa), na Califórnia
 Mountain View Acres, na Califórnia
 Mountain View (Colorado)
 Mountain View (Havaí)
 Mountain View (Missouri)
 Mountain View (Carolina do Norte)
 Mountain View (Oklahoma)
 Mountain View (condado de Natrona), no Wyoming
 Mountain View (condado de Uinta), no Wyoming

Desambiguações de topônimos